Сянув:

 Сянув — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Кошалинский повят.
 Сянув — гмина (волость) в Польше, входит в Кошалинский повят, Западно-Поморское воеводство.